Gai Estal·li, arquitecte romà, germà de Marc Estal·li.
 Marc Estal·li, arquitecte romà, amb el seu germà Gai Estal·li i un tercer arquitecte (Menalip), van reconstruir l'Odèon de Pèricles a Atenes.